Landesgymnasium steht für folgende Schulen:
 Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd, Baden-Württemberg
 Landesgymnasium Latina August Hermann Francke, Halle, Sachsen-Anhalt, siehe Latina (Schule)
 Landesgymnasium für Musik Wernigerode, Sachsen-Anhalt
 Landesgymnasium für Sport Leipzig, Sachsen
 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber, Dresden, Sachsen
 Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra, Meißen, Sachsen
 Landesgymnasium Birkenruh, Livland (Russisches Kaiserreich)
 Landesgymnasium Fellin, Livland (Russisches Kaiserreich)

Siehe auch:
 Landesschule (Begriffsklärung)